Andrzejak – polskie nazwisko.

Osoby noszące nazwisko Andrzejak 

 Edward Andrzejak  – działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, prezes Widzewa Łódź
 Krzysztof Andrzejak – polski lekkoatleta, wieloboista
 Ryszard Andrzejak – lekarz, rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu

Zobacz też